Odo van Orléans, graaf van Orléans (827-834)
 Odo I van Troyes, graaf van Troyes (852-859)
 Odo I van Beauvais, bisschop van Beauvais (ca. 860-881)
 Odo I van Frankrijk, koning van West-Francië (888-898)
 Odo I van Lausitz, markgraaf van Lausitz (965-993)
 Odo I van Blois, graaf van Blois, Châteaudun en Tours (975-995)
 Odo I van Penthièvre, graaf van Penthièvre (1035-1079)
 Odo I van Bourgondië, hertog van Bourgondië (1079-1102)
 Odo I van La Marche, graaf van La Marche (1091-1112)